Суз​ан Надин Вега () е американска певица и китаристка, авторка на музика и текстове и музикална продуцентка, позната най-вече с еклектичната си, вдъхновена от фолклора поп и рок музика. Автор е на осем студийни албума (към септември 2016 г.). Две от песните на Вега (и двете от втория ѝ албум Solitude Standing от 1987 г.) достигат до топ 10 на различни международни чартове: Luka и Tom's Diner. Втората песен е особено известна и с факта, че е композицията, основно послужила при тестовете на алгоритъма за компресия със загуби на данни за файловия формат за аудио съдържание MP3. По тази причина Вега шеговито е наричана „майката на емпетройките“.

Студийни албуми 

 Suzanne Vega (1985)
 Solitude Standing (1987)
 Days of Open Hand (1990)
 99.9F° (1992)
 Nine Objects of Desire (1996)
 Songs in Red and Gray (2001)
 Beauty & Crime (2007)
 Tales from the Realm of the Queen of Pentacles (2014)

Сингли

Личен живот 
Сузан Вега е последователка на Ничирен Будизма и е член на американския клон  на световната будистка асоциация Сока Гакай.

Източници 

Американски певици
Американски рок певци
Американски фолк певци
Американски китаристи
Носители на Грами
Американски музиканти феминисти
Будисти
Американци от ирландски произход
Германци в САЩ
Хора от Санта Моника